Řepín, gemeente in Tsjechië
Vadim Repin, Russische violist
Ilja Repin, Russische schilder